

Astronomia
5296 Friedrich – asteroide della fascia principale

Onomastica
Friedrich – forma tedesca del nome proprio di persona Federico

Persone
Adalbert Friedrich – calciatore tedesco
Ariane Friedrich – atleta tedesca
Arne Friedrich – calciatore tedesco
Carl Joachim Friedrich – politologo tedesco naturalizzato statunitense
Caspar David Friedrich – pittore tedesco
Dragutin Friedrich – calciatore jugoslavo
Elwyn Friedrich – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svizzero
Francesco Friedrich – bobbista tedesco
Giovanni Friedrich – calciatore italiano
Heike Friedrich – nuotatrice tedesca
Ingo Friedrich – politico tedesco
István Friedrich – industriale e politico ungherese
Johannes Friedrich – vescovo luterano tedesco
Jörg Friedrich – architetto tedesco
Josef Friedrich – aviatore austro-ungarico
Manuel Friedrich – calciatore tedesco
Marvin Friedrich – calciatore tedesco
Rudolf Friedrich – politico svizzero
Tadeusz Friedrich – schermidore polacco
William Friedrich – atleta e ginnasta statunitense